Денте, Юсеф Готлиб (1838—1905) — шведский скрипач, композитор и музыкальный педагог.
 Денте, Марко (1493—1527) — итальянский гравёр.